gulp (kleding), een overslag waarmee een sluiting (meestal knopen of een ritssluiting) onzichtbaar wordt gemaakt
Gulp (rivier), een rivier in Nederlands-Limburg